La Liste des cours d'eau du Maroc montre les plus longs cours d'eau au Maroc.

Cours d'eau

Notes et références 

Maroc
Cours d'eau du Maroc